Passage-de-Pontécoulant est une  du département du Calvados. Elle n'a connu qu'une brève existence : avant 1794, la commune est supprimée et rattachée à Pontécoulant.

Source 
 

Ancienne commune dans le Calvados